MQT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Marquette County, Marquette (Michigan), Stati Uniti
 mqt – codice ISO 639-3 della lingua mok